Вознесе́новское — село в составе Апанасенковского района (муниципального округа) Ставропольского края России.

Варианты названия 
В источниках встречаются варианты названия Вознесеновка, Вознесенское . По мнению В. Г. Гниловского, своё наименование село получило по церкви.

География 
Рельеф почв спокойный с общим уклоном к реке Калаус, протекающей к северу от села. Природные ресурсы предоставлены каштановыми и темно-каштановыми почвами.

Расстояние до краевого центра: 140 км.

Расстояние до районного центра: 11 км.

Площадь сельсовета — 2,0 км².

История 
Основано в 1873 году в Туркменской степи при вершине балки Хам-Хумта (Культы) переселенцами Таврической, Полтавской и Екатеринославской губерний.

В 1918 году на Ставрополье начался процесс коллективизации, не получивший достаточного развития из-за гражданской войны. После окончательного установления советской власти в регионе стали создаваться коммуны и артели, организуемые бывшими красноармейцами. В 1924 году в селе Вознесеновском образовались кустарно-промышленная артель им. 7-й годовщины Октябрьской Революции и животноводческое товарищество «Труд и польза».

На 1 марта 1966 года было центром Вознесеновского сельсовета Апанасенковского района Ставропольского края.

До 16 марта 2020 года село образовывало упразднённое сельское поселение село Вознесеновское.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Органы власти 
 Совет муниципального образования села Вознесеновского, состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам. Глава поселения — Сергей Анатольевич Меденцев (c 13 марта 2011 года на второй срок)
 Администрация сельского поселения Село Вознесеновское

Инфраструктура 
 Администрация муниципального образования села Вознесеновского
 Сельский дом культуры
 Сбербанк, Доп. офис № 5241/03
 Фельдшерско-акушерский пункт
 сельское потребительское общество
 парикмахерская
 отделение федеральной почтовой связи
 участки электросвязи и водопровода
 ветеринарная лечебница
 В южной части села расположено общественное открытое кладбище площадью 40000 м²

Образование 
 Детский сад № 9 «Ласточка» (на 120 мест)
 Средняя общеобразовательная школа № 10 (на 920 мест)

Экономика 
Основой экономики является производство сельскохозяйственной продукции:
 Градообразующим предприятием на территории муниципального образования является племзавод «Дружба», занимающийся производством зерновых и животноводческой продукции. Единственное племоводческое хозяйство в крае по разведению КРС калмыцкой породы, овец, лошадей. Основан 16 октября 1961 года как колхоз имени Сталина (по другим данным - 22 ноября 1961 года)
 Два фермерских хозяйства

Памятники 
 Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в 1987 году.

Люди, связанные с селом 
 Кривошей Дмитрий Семёнович (р. 1936) — старший чабан сельскохозяйственного производственного кооператива «Дружба», полный кавалер ордена Трудовой Славы
 Михайлюк Михаил Иванович - заместитель командира взвода Ставропольского добровольческого казачьего полка. Награжден орденом Красной звезды, медалью За отвагу.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Вознесенское село (Благодаринский уезд) в книге «Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом и сельско-хозяйственном отношениях», А. Твалчрелидзе (инспектор народных училищ). Ставрополь, типография М. Н. Корицкого, 1897 г.
 Вознесенское село (Благодаринский уезд) в книге «Справочник по Ставропольской епархии (обзор городов, сел, станиц и хуторов Ставропольской губернии и Кубанской области)». Н. Т. Михайлов. 1911 г.
 
 

Населённые пункты Апанасенковского района
Населённые пункты, основанные в 1873 году
Упразднённые муниципальные образования Апанасенковского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году